

Aziende 
 Ferrari S.p.A. – casa automobilistica italiana fondata da Enzo Ferrari nel 1947
 Ferrari N.V. – holding che controlla Ferrari S.p.A.
 Scuderia Ferrari – reparto corse della Ferrari
 Officine meccaniche Ferrari S.p.A.  – divisione del gruppo italiano BCS che opera nel settore dei macchinari per l'agricoltura 
 Fratelli Ferrari – casa motociclistica italiana, attiva dal 1952 al 1957
 Cantine Ferrari – azienda vinicola italiana

Musica 
 Ferrari – brano musicale di Bebe Rexha del 2018
 Ferrari – singolo di Duki del 2018
 Ferrari – singolo di James Hype e Miggy Dela Rosa del 2022

Persone

Sport 
 Scuderia Ferrari – squadra sportiva di automobilismo fondata nel 1929
 Autodromo Enzo e Dino Ferrari – l'autodromo di Imola

Altro 
 Ferrari – cognome di lingua italiana
 Ferrari – frazione di Celle Ligure in provincia di Savona
 Ferrari – miniserie televisiva sulla vita di Enzo Ferrari
 Ferrari – film scritto e diretto da Michael Mann